Buchheim puede referirse a:
 Arno Fritz Günther Buchheim (1924-2007), un botánico y bibliotecario alemán, cuya abreviatura en botánica es Buchheim.
 El municipio de Buchheim, un municipio del distrito de Tuttlingen, en el estado de Baden-Wurtemberg, Alemania.